

Карінське сільське поселення — сільське поселення, Александровський район, Владимирська область
 Карінське сільське поселення — сільське поселення, Слободський район, Кіровська область